«Район „Пасифик-Хайтс“» () — кинофильм режиссёра Джона Шлезингера.

Сюжет 

Молодая пара покупает дом в престижном районе Сан-Франциско. Они ремонтируют его и, чтобы расплатиться с банком, решают сдать первый этаж.  кажется им хорошим, ответственным квартирантом. Но когда Хэйс въезжает, он начинает превращать жизнь своих арендодателей в настоящий кошмар, чтобы отобрать у них дом.

В ролях 
 Майкл Китон — Картер Хэйс
 Мелани Гриффит — Пэтти Палмер
 Мэттью Модайн — Дрейк Гудман
 Лори Меткалф — Стэфани МакДоналд
 Нобу МакКарти — Мира Ватанабэ
 Мако — Тосио Ватанабэ
 Даббс Грир — мистер Тэйер
 Дэн Хедайя — банкир
 Беверли Д’Анджело — Энн Миллер

История проката

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 28 сентября 1990
  — 13 декабря 1990
  — 21 декабря 1990
  — 11 января 1991
  — 18 января 1991
  — 18 января 1991
  — 19 января 1991
  — 25 января 1991
  — 30 января 1991
  — 22 февраля 1991
  — март 1991
  — 7 марта 1991
  — 4 апреля 1991
  — 13 сентября 1991

Другие переводы названия фильма — «Жилец», «Тихоокеанские высоты».

Примечания

Ссылки 
  
  
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид» 

Фильмы-триллеры США
Фильмы Джона Шлезингера
Фильмы США 1990 года